

Cours d'eau 
En France, il existe deux cours d'eau dont le nom abrégé est Sèvre :
 la Sèvre Nantaise, au nord de l'autre, qui se jette dans la Loire à Nantes ;
 la Sèvre Niortaise, au sud de l'autre, qui traverse les Deux-Sèvres en passant par Niort et le Marais poitevin avant de se jeter dans l'Océan Atlantique.

Toponymes 
 Sèvremoine, commune française de Maine-et-Loire 
 Sèvremont, commune française de la Vendée
 Sèvres, commune française des Hauts-de-Seine
 Sèvres-Anxaumont, commune française de la Vienne
 Saint-Amand-sur-Sèvre, commune française des Deux-Sèvres.

Astronomie 
 (14189) Sèvre, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.